Samad ou Samed (en arabe : صمد, Ṣamad) est un prénom masculin arabe.

Personnes portant le prénom Samad
 Pour voir toutes les pages commençant par Samad, consulter la liste générée automatiquement pour Samad.

Patronyme 

 Abd al-Samad (fin ), peintre persan ;
 Abdul Basit 'Abd us-Samad (1927-1988), Qira'at égyptien ;
 Bashir Abdel Samad (?), joueur de football égyptien ;
 Hamed Abdel-Samad (né en 1972), politologue et auteur germano-égyptien ;
 Manal Abdel Samad (née en 1975), femme politique libanaise, ministre.

Astronomie 
 (249010) Abdel-Samad, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.